Desa Gondoharum kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gondoharum (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 110,96), Jawa Tengah, 
 Desa Gondoharum (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 110,01), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar